Plateau hace referencia a varios artículos:

Regiones administrativas y lugares
Plateau, departamento del sur de Benín.
Plateau, estado de la región central de Nigeria.
Región Plateau-Central, una de las 13 regiones administrativas de Burkina Faso.
Plateau, municipio de Dakota del Sur.
Plateau de Beille, estación de esquí de los Pirineos.
Jardín Botánico de Tajima Plateau.

Matemática
Leyes de Plateau, describen la estructura de las burbujas de jabón en las espumas.
Problema de Plateau.

Además
Joseph-Antoine Ferdinand Plateau (1801-1883), físico belga que definió el principio de la persistencia retiniana en el ojo.
Beautiful Plateau, canción de Sonic Youth.
Plateau, canción de Meat Puppets, versionada por Nirvana.